Frauenkirche (Església de Nostra Senyora, en alemany, és una manera comuna de referir-se a esglésies amb advocació a la Mare de Déu, en territoris germanòfons.

 Frauenkirche (Dresden)
 Frauenkirche (Munic)
 Frauenkirche (Nuremberg)